Пластрон — нижня частина панциру черепахи.
 Пластрон — елемент екіпірування фехтовальника.
 Пластрон — широка краватка. яку надягають під відкриту жилетку до фрака або смокінга. Не зовсім правильно «пластроном» називають і краватку-аскот.
 Пластрон — оздоба у вигляді вставки на грудях жіночої сорочки або блузки.

Примітки